Michael Bruun er navnet på flere personer:

 Michael Bruun (håndboldspiller) (født 1970) – dansk håndboldspiller
 Michael Bruun (musiker) (født 1950) – dansk musiker, bl.a. kendt fra Tøsedrengene
 Michael Bruun Jepsen (født 1965) – dansk atlet og atletiktræner